Phillips je lahko:

Priimek 
 John Phillips, francoski fotograf
 Owen Forbes Phillips, avstralski general
 William Daniel Phillips, ameriški fizik

Kraji 
 Phillips, Minneapolis

Organizacije 
 Phillips (konstruktor), ameriški konstruktor dirkalnikov
 Chevron Phillips Chemical, ameriško kemičnopredelovalno podjetje
 Phillips 66, blagovna znamka omrežja bencinskih črpalk v ZDA

Glej tudi 
 Katastrofa v tovarni Phillips (1989)
 Philips, multinacionalno podjetje za izdelavo elektronike